Eine Systematik der Kfz-Kennzeichen ist bei den derzeit in Norwegen gültigen Kennzeichen zu erkennen. Am 1. April 1971 wurden sie eingeführt. Die Informationen in diesem Artikel sind recht ausführlich. Eine Basisinformation, in der in kürzerer Form das Wichtigste zu den Kfz-Kennzeichen Norwegens aufgeführt wird, steht in dem Leitartikel Kfz-Kennzeichen in Norwegen.

Vergabe der Buchstabenpaare

Verzeichnis 1971 

 

Fußnoten

Änderungen nach 1971 

Im Verlauf der Zeit wurden Zulassungsstellen geschlossen oder neu eröffnet. Hierbei kam es zu Rückübertragungen oder Übertragungen von Buchstabengruppen. Die folgenden Angaben beziehen sich auf die Vergabe von Kennzeichen für die allgemeine Reihe.
 In der Provinz Østfold kam es zur Schließung der Dienststellen in Sarpsborg (zunächst) und Fredrikstadt. Eine neue Dienststelle wurde in Hafslund eröffnet. Diese vergibt die Buchstabenpaare nach der alten Einteilung unter der Beachtung der alten Zuständigkeitsgrenze.
 In der Provinz Akershus kam es zu einer neuen Aufteilung der Zulassungsstellen:
 Die Buchstabenpaare BC, BD, BE, BH, BJ und BK werden von Drøbak (Follo) verwaltet.
 Die Buchstabenpaare BL, BN, BP, BR, BS, BT, BU, BV, BX, BY, BZ, CA und CB werden von Asker und Bærum (Billingstad) verwaltet.
 Die Buchstabenpaare CB, CC, CE, CF, CH, CJ, CK, CL, CN, CP, CR, CS, CT und CU werden von Romerike (Lillestrøm) verwaltet.
 Die Buchstabenpaare CV, CX, CY und CZ werden von Jessheim verwaltet.
 In der Provinz Hedmark wurde etwa im Jahr 1984 die neue Zulassungsstelle in Tynset eröffnet. Ihr wurden die Buchstabengruppen HF und HH übertragen.
 In der Provinz Oppland wurden vor 1985 zwei neue Zulassungsstellen eingerichtet:
 Die Buchstabenpaare HZ, JA und JB wurden der Zulassungsstelle Otta zugewiesen.
 Die Buchstabenpaare JR, JS und JT wurden der Zulassungsstelle Fagernes zugewiesen.
 In der Provinz Buskerud wurde die neue Zulassungsstelle Hallingdal in Gol eröffnet. Ihr wurden die Buchstabengruppen KB, KC und KD übertragen.
 In der Provinz Telemark wurde die Zulassungsstelle in Porsgrunn im Jahr 1974 geschlossen. Die höchste bis dahin zugeteilte Nummer war NN 18126. Die Buchstabengruppen NN, NP, NR, NT und NU wurden an die Zulassungsstelle in Skien übertragen.
 In der Provinz Aust-Agder wurde im Jahr 1999 eine zweite Zulassungsstelle für Setesdal eingerichtet. Ihr wurde das Buchstabenpaar PL übertragen.
 In der Provinz Rogaland wurde etwa im Jahr 1984 die neue Zulassungsstelle in Egersund eröffnet. Ihr wurden die Buchstabengruppen RZ, SA und SB übertragen.
 In der Provinz Hordaland gab es zunächst nur eine Zulassungsstelle in Odda. Durch die Aufhebung des Provinzstatus kam die stadt Bergen am 1. Januar 1972 hinzu. Zwei weitere Zulassungsstellen wurden etwa im Jahr 1984 eingerichtet.
 Die Buchstabenpaare TF, TH, TJ und TK wurden der Zulassungsstelle Voss zugewiesen.
 Die Buchstabenpaare TL, TN, TP und TR wurden der Zulassungsstelle Stord zugewiesen.
 In der Provinz Sogn op Fjordane gab es zunächst nur eine Zulassungsstelle in Førde. Vor 1985 wurden zwei neue Zulassungsstellen eingerichtet:
 Die Buchstabenpaare UA und UB wurden der Zulassungsstelle Nordfjordeid zugewiesen.
 Die Buchstabenpaare UC und UD wurden der Zulassungsstelle Sogndal zugewiesen.
 In der Provinz Møre og Romsdal wurden zwei neue Zulassungsstellen eingerichtet:
 Die Buchstabenpaare UN und UP wurden der Zulassungsstelle Ørsta, die vor 1985 eingerichtet wurde, zugewiesen.
 Die Buchstabenpaare VB und VC wurden der Zulassungsstelle Sunndalsøra, die etwa im Jahr 1990 eingerichtet wurde, zugewiesen.
 In den am 1. Januar 2018 zur neuen Provinz Trøndelag fusionierten Provinzen Sør- und Nord-Trøndelag gab es zunächst nur drei Zulassungsstellen, davon in Sør-Trøndelag gar nur die in Trondheim. Noch vor 1985 kamen vier neue Zulassungsstellen hinzu:
 Die Buchstabenpaare VT, VU und VV wurden der Zulassungsstelle Støren zugewiesen.
 Die Buchstabenpaare VX, VY und VZ wurden der Zulassungsstelle Orkdal zugewiesen.
 Die Buchstabenpaare XA, XB und XC wurden der Zulassungsstelle Brekstad zugewiesen.
 Die Buchstabenpaare XN und XP wurden der Zulassungsstelle Stjørdal zugewiesen.
 In der Provinz Nordland wurden drei neue Zulassungsstellen eingerichtet:
 Die Buchstabenpaare YA, YB, YC und YD wurden der Zulassungsstelle Mo i Rana, die vor 1985 eingerichtet wurde, zugewiesen.
 Die Buchstabenpaare YK und YL wurden der Zulassungsstelle Fauske, die etwa 1990 eingerichtet wurde, zugewiesen.
 Die Buchstabenpaare YU, YV und YX wurden der Zulassungsstelle Sortland, die vor 1985 eingerichtet wurde, zugewiesen.
 In der Provinz Troms wurden zwei neue Zulassungsstellen eingerichtet:
 Die Buchstabenpaare ZF und ZD wurden in dieser Reihenfolge der Zulassungsstelle Finnsnes, die vor 1985 eingerichtet wurde, zugewiesen.
 Das Buchstabenpaar FK, das eigentlich der Hauptstadt Oslo zugedacht war, wurde an die Zulassungsstelle Stordlett, die im Jahr 1999 eingerichtet wurde, übertragen.
 Die Inselgruppe Spitzbergen (Svalbard) gehörte 1971 offiziell zur Zulassungsstelle Tromsø. Ihr wurde das Buchstabenpaar ZN vermutlich bereits im Jahr 1971 zugewiesen.
 In der Provinz Finnmark wurden drei neue Zulassungsstellen eingerichtet:
 Das Buchstabenpaar ZS wurde der Zulassungsstelle Kirkenes, die vor 1985 eingerichtet wurde, zugewiesen.
 Das Buchstabenpaar ZX wurde der Zulassungsstelle Hammerfest, die vor 1985 eingerichtet wurde, zugewiesen.
 Das Buchstabenpaar ZZ wurde der Zulassungsstelle Lakselv, die im Jahr 1999 eingerichtet wurde, zugewiesen.

Fußnoten

Allgemeine Reihe 

Die Kennzeichen mit zwei Buchstaben und fünf Ziffern werden für Personen- und Lastkraftwagen vergeben. In der Regel sind sie weiß mit schwarzer Schrift. Grüne Kennzeichen mit schwarzer Schrift sind sogenannte Varebil-Kennzeichen. Varebil bedeutet Warenauto. Diese Fahrzeuge sind steuerbegünstigt. Allerdings kann man Varebil-Kennzeichen auch privat für seinen Personenkraftwagen nutzen. Eine Steuerbegünstigung bedeutet dies nicht.

Fahrzeuge, die an Rallye-Veranstaltungen teilnehmen benutzen schwarze Kennzeichen mit weißen Buchstaben und Ziffern. Fahrten auf öffentlicher Straße sind nur bei der Teilnahme an einer Rallye, Fahrten von und zur Rallye sowie vom und zum organisierten Training zulässig. Diese Fahrzeuge sind von der enorm hohen Zulassungssteuer befreit (deswegen die Nutzungseinschränkungen).

Fahrzeuge, die nicht im öffentlichen Straßenverkehr benutzt werden dürfen, aber dennoch versichert und zugelassen sind, erhalten Kennzeichen mit schwarzem Hintergrund und gelber Aufschrift. Hierzu zählen beispielsweise verschiedene Fahrzeugtypen auf Flughäfen, in Hafengebieten usw. Diese Fahrzeuge sind von der Kfz-Steuer befreit und bekamen deshalb in der Vergangenheit auch keine Plaketten zugeteilt. Alle Fahrzeuge auf Spitzbergen bekommen ebenfalls diesen Kennzeichentyp, da es dort ausschließlich Privatwege/-straßen gibt und diese Inseln von der enormen Zulassungssteuer befreit sind. Die Aufschrift beginnt in diesem Fall mit ZN. Fahrzeuge, die von Spitzbergen auf das norwegische Festland verkauft werden, behalten ebenfalls ihre Registrierungsnummer, werden aber nach ihrer Verzollung gegen die entsprechend andersfarbigen Kennzeichen des Festlandes getauscht. Dies gilt ebenfalls für den steuerbefreiten vorübergehenden Import („Urlaub“).

Anhand der Ziffernkombination lässt sich ablesen, in welchem Monat das Fahrzeug zur EU-Kontrolle, früher Periodisk Kjøretøykontroll genannt (vergleichbar mit der deutschen Hauptuntersuchung), muss. Dabei steht die letzte Ziffer für den entsprechenden Monat, allerdings mit zwei Ausnahmen. Die Ziffer 7 steht für November, da im Juli und im Dezember kein Fahrzeug zur EU-Kontrolle muss, und für Oktober ist die Ziffer 0 statt 10 vorgesehen.

1971 bis heute 

Anhand der Kennzeichen kann man den Zulassungsbezirk erkennen. Bei den Fahrzeugen mit elektrischem Antrieb, mit Gasantrieb, mit Wasserstoffantrieb und bei ehemaligen Militärfahrzeugen gibt es eine landesweite Vergabe der Kennzeichen.

Die Zahl hinter dem Zulassungsbezirk und hinter der Antriebsart gibt Auskunft darüber, in welcher Reihenfolge die Zulassungsbuchstaben (Bst.) ausgegeben wurden/werden.

Fußnoten

Bezirke mit den höchsten Zulassungsnummern 

In den folgenden Tabellen stehen die zehn Bezirke mit den höchsten Zulassungsnummern. Die Listen erfassen den Stand an jedem 31. Dezember 1985 und am Ende eines Fünf-Jahre-Abschnitts ab 1995. Es handelt sich jeweils um geschätzte Angaben.

Bezirke mit den niedrigsten Zulassungsnummern 

In den folgenden Tabellen stehen die fünf Bezirke mit den niedrigsten Zulassungsnummern. Die Listen erfassen den Stand an jedem 31. Dezember 1985 und am Ende eines Fünf-Jahre-Abschnitts ab 1995. Es handelt sich jeweils um geschätzte Angaben.

Alle Kennzeichen gehören jeweils zum ersten Durchgang.

Motorräder, Anhänger, … 

Die Kennzeichen mit zwei Buchstaben und vier Ziffern werden für Motorräder, Mopeds, Anhänger, Traktoren, Schneepflüge und motorisierte Geräte vergeben. Anhand der Kennzeichen konnte man bis Anfang 2017 den Zulassungsbezirk erkennen. Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb sind ebenfalls nachgewiesen. Ob es Fahrzeuge mit Gasantrieb und mit Wasserstoffantrieb gibt, ist nicht sicher.

1971 bis 2017 

Die Zahl hinter dem Zulassungsbezirk und hinter der Antriebsart gibt Auskunft darüber, in welcher Reihenfolge die Zulassungsbuchstaben (Bst.) ausgegeben wurden.

Fußnoten

2017 bis heute 

Am 9. Februar 2017 wurde die landesweite Zulassung eingeführt. Alle bisher noch nicht vergebenen Erkennungsnummern werden in alphabetischer Reihenfolge zugeteilt. Reihen, die komplettiert wurden, werden in kursiver Schrift angegeben. Die in Normalschrift ausgewiesenen Reihen wurden vorher noch nicht genutzt.

Probe- und Überführungskennzeichen 

Die Probe- und Überführungskennzeichen haben schwarze Zeichen auf rotem Untergrund. Sie enthalten zwei Buchstaben und drei Ziffern, gefolgt von der Angabe der Gültigkeit durch zwei übereinander stehende Zahlen, die den letzten Gültigkeitstag angeben.

Händlerkennzeichen

1971 bis 2015 

Kennzeichen mit zwei weißen Buchstaben und zwei weißen Ziffern auf rotem Untergrund wurden an Händler vergeben. Anhand der Kennzeichen konnte man bis 2015 den Zulassungsbezirk erkennen.

Die Zahl hinter dem Zulassungsbezirk gibt Auskunft darüber, in welcher Reihenfolge die Zulassungsbuchstaben (Bst.) ausgegeben wurden.

Fußnoten

2015 bis heute 

Kennzeichen mit drei weißen Buchstaben und zwei weißen Ziffern auf rotem Untergrund werden seit Juni 2015 an Händler vergeben. Kennzeichen für Anhänger tragen am Ende zusätzlich ein T (für Tilhenger).

In der Tabelle werden die ersten zwei der drei Buchstaben aufgeführt.

Diplomatenkennzeichen 

Diese Kennzeichen haben eine gelbe Schrift auf hellblauem Grund. Sie bestehen aus dem Buchstabenpaar CD, gefolgt von einer fünf- (Pkws und Lkws) oder vierstelligen Zahl. Die beiden ersten Ziffern geben das Herkunftsland an. Mittlerweile verwenden die diplomatische Vertretungen Israels, des Vereinigten Königreiches und der Vereinigten Staaten auch zivile Kennzeichen.

Diplomatische Kodes 
1 Seit 2001/02 verwenden diese Staaten normale Kennzeichen aus Oslo.

Diplomatische Vertretungen mit den höchsten Zulassungsnummern

Stand am 22. November 2018

Exportkennzeichen 

Kennzeichen für den Export von fabrikneuen Fahrzeugen oder für Touristen zeigen lediglich vier oder fünf (je nach Fahrzeugart) schwarze Ziffern auf weißem Grund. Das Kennzeichen wird zu beiden Seiten von einem roten Balken begrenzt, der die maximale Gültigkeit angibt (Monat links, Jahr rechts). Export-Kennzeichen werden von der norwegischen Polizei vergeben. Die erste Ziffer gibt den Zulassungsort an. Die Angaben beziehen sich auf Kennzeichen mit fünf Ziffern.

Fahrzeuge des norwegischen Königshauses 

Fahrzeuge des norwegischen Königshauses tragen Kennzeichen, die mit dem Einzelbuchstaben A beginnen.

Fahrzeuge der norwegischen Streitkräfte 

Die norwegischen Streitkräfte verwenden gelbe Kennzeichen mit schwarzen Ziffern. Militärische Test-Kennzeichen besitzen eine rote Schrift. Sie werden ausschließlich vom Verteidigungsmuseum (Forsvarsmuseet, FMU) und der Test- und Entwicklungsabteilung (Test og utvikling, T-U) genutzt.

Einzelnachweise

Weblinks 
 www.olavsplates.com

Norwegen (Systematik)